

Plaatsen

Canada
Woodbridge (Ontario)

Verenigd Koninkrijk
Woodbridge (Suffolk)

Verenigde Staten
North Woodbridge (Californië)
South Woodbridge (Californië)
Woodbridge (Connecticut)
Woodbridge (New Jersey)
Woodbridge (Virginia)

Australië
Woodbridge (Tasmanië), een plaats in de deelstaat Tasmanië